Frimaire was de derde maand van de Franse republikeinse kalender; frimaire betekent: rijpmaand.

Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 21, 22 of 23 november en eindigde op 20, 21 of 22 december.

Maand van de Franse republikeinse kalender